Rivka Wolbe (1923-2018), fille du rabbin Avraham Grodzinski, épouse du rabbin Shlomo Wolbe, auteur d'un livre de mémoire sur sa vie durant la Shoah.
 Shlomo Wolbe (1914-2005), rabbin israélien d'origine allemande, un des représentants importants du mouvement du Moussar aux  et s. IL est l'époux de Rivka Wolbe.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif